Wladislaus de Balling (1138-1146)
Wladislaus Jagiello (1386-1434)